Seidlmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Seidlmayer (1902–1961), deutscher Historiker
 Stephan Seidlmayer (* 1957), deutscher Ägyptologe